Grand Prix Wyszków 2022 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix Wyszków, która odbyła się 30 kwietnia 2022 na liczącej 168 kilometrów trasie wokół Wyszkowa. Impreza kategorii 1.2 była częścią UCI Europe Tour 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

UCI Europe Tour 2022
2022 w polskim sporcie
Wyścigi kolarskie w Polsce